Somogyi Tamás (1925–2020) orvos, bőrgyógyász, filatelista, országgyűlési képviselő (1990–1994)
 Somogyi Tamás (1958) vitorlázó, olimpikon
 Somogyi Tamás (1999) vízilabdázó